HMS Tigris — название пяти кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь реки Тигр .

 HMS Tigris (1813) — 36-пушечный корабль 5 ранга. Заложен под именем HMS Forth, однако переименован в 1812 году. Спущен на воду в 1813 году. Продан на слом в 1818 году.
 Название должен был получить 46-пушечный корабль 5 ранга, заложенный в 1822 году, однако в 1832 году строительство прекратили.
 HMS Tigris (1829) — 10-пушечный научно-исследовательский бриг . Спущен на воду в 1829 году, продан в 1862 году.
 HMS Tigris (1834) — колёсная канонерская лодка. Спущена на воду по частям в 1834 году, в том же году собрана в Басре. Потеряна в 1835 году.
 HMS Tigris (1882) — колёсный пароход. Спущен на воду в 1882 году. Продан частному владельцу в 1904 году, переименован в Amarapoora.
 HMS Tigris (N63) — подводная лодка типа T. Спущена на воду в 1939 году, потоплена в 1943 году.